Ананченко — українське прізвище. Відомі носії:
 Ананченко Михайло Олегович — український громадський діяч, студентський президент України;
 Ананченко Олександр Євгенович — учасник терористичного угруповання ДНР, де вважається «прем'єр-міністром»;
 Ананченко Федір Гурійович — український радянський діяч;
 Ананченко Юрій Іванович — радянський футболіст.

Українські прізвища